Barrow Island henviser til tre forskellige øer:
 Barrow Island, England – delvis kunstig ø, som er en del af byen Barrow-in-Furness, England.
 Barrow Island, Queensland – en del af Great Barrier Reef Marine Park, Australien.
 Barrow Island, Western Australia – subtropisk ø beliggende nordvest for Australien.